Folleville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Folleville (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia